The Country Cousin – film del 1913 diretto da Al Christie
 The Country Cousin – film del 1919 diretto da Alan Crosland
 Il cugino di campagna (The Country Cousin) – film del 1936 diretto da David Hand e Wilfred Jackson